Il doppio  del Monterrey Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová sono le detentrici del titolo che però hanno deciso di partecipare al Dubai Tennis Championships 2012. Le nuove campionesse sono e Sara Errani e Roberta Vinci che hanno battuto in finale Kimiko Date-Krumm  Zhang Shuai per 6-2, 7-66.

Teste di serie 

 Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
 Kimiko Date-Krumm /  Zhang Shuai (finale)

 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (semifinale) 
 Eva Birnerová /  Aleksandra Panova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2012
WTA Tour 2012